Berkut ima več pomenov:

 berkut - evroazijska podvrsta planinskega orla,
 Berkut - ukrajinska policijska specialna enota,
 Berkut - roman alternativne zgodovine,
 Berkut - vzdevek lovskega letala Suhoj Su-47,
 Berkut - klicni znak vesoljske odprave Vostok 4.

 Berkut - civilnoletalsko podjetje